Osoby o tym nazwisku:
 Alaeddine Yahia – tunezyjski piłkarz
 Ali Yahia – egipski piłkarz
 Anthar Yahia – algierski piłkarz